Miguel Sánchez puede referirse a:

 Miguel Sánchez (bachiller)
 Miguel Sánchez (actor)
 Miguel Sánchez Requejo, llamado "el Divino", dramaturgo español del Siglo de Oro.